GeoNet ist eine Bezeichnung für:

 GEOnet Names Server, (GNS, „Netzwerkserver geographischer Namen“) ist eine Datenbank des Earth Info („Erdinfo“) Projektes der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA, „Nationaler Geokoordinaten Informationsdienst“) der Streitkräfte der USA.
 GeoNet (Neuseeland), ist ein vernetztes Monitoring-System für geophysikalische Vorgänge in Neuseeland.
 GeoNet (FU Berlin), ist ein Geographisches Netzwerk der Freien Universität Berlin.
 GeoNet (Onlineservice), war eines der ersten Netzwerke in den frühen 1980ern, welches eine umfassende On-Line Service Plattform für E-Mail, Fax, Telex, Teletex, SMS, Pager, Voice and Inmarsat-C bot.